Pomés heißen
 Félix de Pomés (1889–1969), spanischer Schauspieler
 Isabel de Pomés (1924–2007), spanische Schauspielerin
 José Javier Pomés Ruiz (* 1952), spanischer Europapolitiker